Heynisch ist der Familienname von

 Friedrich Heynisch (* im 19. Jahrhundert), deutscher Advokat und Politiker
 Werner Heynisch (1924–1977), Präsident der Bauakademie der DDR